Alexander Alexandrowitsch Koslow () ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Koslow (Politiker) (* 1981), russischer Politiker
 Alexander Alexandrowitsch Koslow (Militär) (1837–1924), russischer Generalleutnant und Generalgouverneur Moskaus